

Hydronymes 
 La rivière Kasplia (en russe et ) est un cours d'eau de Russie et de Biélorussie et un affluent gauche du fleuve Daugava ou Dvina occidentale.

 Le lac Kasplia, est un lac de l'oblast de Smolensk, en Russie.